Jura bezeichnet:
 Rechtswissenschaften, Bezeichnung in Deutschland (in Österreich und der Schweiz: Jus); von lat. iura (Pluralform von ius), ‚Rechte‘; ein Studienfach
 Juristische Ausbildung, eine rechtswissenschaftliche Fachzeitschrift

Jura, abgeleitet vom Gebirgszug, ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Jura (Gebirge), ein Mittelgebirge zwischen Rhone und Hochrhein
 Schwäbische Alb, auch als Schwäbischer Jura bekannt
 Fränkische Alb, auch als Fränkischer Jura oder Frankenjura bekannt
 Oberpfälzer Jura, ein Teil des Fränkischen Juras
 Krakau-Tschenstochauer Jura, eine Landschaft in Südpolen

Jura als biogeographische Bezeichnung
 Jura und Randen, eine der biogeographischen Regionen der Schweiz
 Jura (Weinbaugebiet), ein Weinanbaugebiet in Frankreich

Gebietskörperschaften
 Kanton Jura in der Schweiz
 Département Jura in Frankreich

Erdgeschichtszeitalter
 Jura (Geologie), eine erdgeschichtliche Periode vor 201–145 Mio. Jahren

Jura ist der Name folgender astronomischer Objekte:
 Montes Jura, Gebirgszug auf dem Erdmond
 (42113) Jura, Asteroid

Jura als Name von Wirtschaftsunternehmen:
 Jura Elektroapparate, Schweizer Firma, die Haushalts- und Elektrogeräte entwickelt und vertreibt
 Jura-Holding, Schweizer Baustoffkonzern (Jura-Cement)

Schiffe
 Jura (Schiff, 1852), Dampfschiff auf dem Neuenburgersee (bis 1896 Cygne)
 Jura (Schiff, 1854), Dampfschiff auf dem Neuenburgersee und dem Bodensee

Weitere geographische (und davon abgeleitete) Objekte
 Jura (Tilsit), ein Ort im ehemaligen Landkreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen
 Jūra, ein rechter Nebenfluss der Memel in Litauen
 Jura (Schottland), Isle of Jura,  Insel der Inneren Hebriden, Schottland; davon abgeleitet:
 Isle of Jura (Whiskybrennerei), schottische Whiskymarke auf der Insel Jura
 Jura (Schiff, 2006), ein Schiff der Scottish Fisheries Protection Authority und der  Marine Scotland Compliance (Offshore-Aufsicht)

Jura ist der Name folgender Personen:
 Hans Jura (1921–1996), österreichischer Kameramann
 Horst Jura (1937–2000), DDR-Fußballspieler
 Johanna Jura (1923–1994), deutsche Bildhauerin und Keramikerin
 sowie die slawische Variante des Vornamens Georg – dort auch zu Namensträgern

JuRa bzw. JURA bezeichnet als Abkürzung
 Jugendraum

Siehe auch:
 Jura & Drei-Seen-Land
 Felsprojekt Jura
 Yura

JURA